«Генрих IV» — две пьесы Уильяма Шекспира, изданные как две части пьесы под общим названием «Генрих IV».
 Генрих IV, часть 1
 Генрих IV, часть 2

Примечания 

Хроники Уильяма Шекспира